«Пирамидз» () — египетский футбольный клуб из Каира, столицы Египта. Домашние матчи команда проводит на стадионе 30 июня, вмещающем около 30 000 зрителей. Ныне «Пирамидз» выступает в Премьер-лиге, высшем уровне в системе футбольных лиг Египта.

История 
«Аласьюти Спорт» был основан в 2008 году и базировался в городе Асьют. В июне 2014 года команда впервые в своей истории вышла в Премьер-лигу после успешного выступления в плей-офф Второго дивизиона.

В дебютном сезоне в Премьер-лиге «Аласьюти Спорт» играл роль безнадёжного аутсайдера, одержав лишь две победы в 38 матчах и заняв предпоследнее место, в зоне вылета. В 2016 году команда выиграла свою группу во Втором дивизионе, но уступила в плей-офф клубу «Аль-Наср Лель Тааден» из Идфу в серии пенальти после двух матчей, закончившихся с одинаковым счётом 1:1. Спустя год «Аласьюти Спорт» с большим отрывом победил в группе А Второго дивизиона, что гарантировало ему возвращение в Премьер-лигу. Под руководством египетского тренера Али Махера он занял девятое место в чемпионате 2017/2018.

Летом 2018 года клуб возглавил председатель Спортивного управления Саудовской Аравии Турки аш-Шейх. Название команды было изменено с «Аласьюти Спорт» на «ФК Пирамидз», а деньги, которые Турки аш-Шейх вложил в клуб, пошли на его значительное усиление. 28 июня 2018 года бывший тренер каирского «Аль-Ахли» Хоссам аль-Бадри был назначен президентом клуба, Ахмад Хассан — пресс-секретарём и руководителем футбольной команды, Хади Хашаба — футбольным директором, а бывший наставник бразильского «Ботафого» Алберто Валентин — главным тренером «Пирамидз».

Главные тренеры

Текущий состав

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба 

Футбольные клубы, основанные в 2008 году
Появились в 2008 году в Египте
Футбольные клубы Каира